Numele de alfabet slav poate fi atribuit următoarelor sisteme de scriere:
 alfabetul protoslav — un sistem de scriere ipotetic al slavilor folosit înaintea creștinării lor
 alfabetul glagolitic — un sistem de scriere recunoscut ca cel mai vechi alfabet slav
 alfabetul chirilic — alfabetul asemănător cu cel glagolitic folosit în multe limbi slave iar de asemenea, în trecut a fost utilizat și în limba română din cauza influenței slave în regiunea balcanică. Este denumit Alfabetul chirilic român.